Europe/Africa Zone was one of three zones of regional competition in the Кубок Федерації 2009.

Group I
Venue: Coral Tennis Club, Tallinn, Estonia (indoor hard)
Date: 4–7 лютого

The fifteen teams were divided into three pools of four teams and one pool of three. The four pool winners took part in play-offs to determine the two nations advancing to the Світова група II Play-offs. The nations finishing last in their pools took part in play-offs, with the two losing nations being relegated to Group II in 2010.

Pools

Play-offs

  and  advanced to the 2009 World Group II Play-offs.
  and  were relegated to Group II for 2010.

Group II
Venue: Attaleya Shine Tennis Club, Анталья, Туреччина (outdoor hard)
Date: 21–25 квітня

The six teams were divided into two pool of three teams each. The winner of each pool played the runner-up of the other pool to determine which two nations will be promoted to Group I in 2010. The bottom nation in each pool will be relegated to Europe/Africa Zone Group III in 2010.

Pools

Play-offs 

  and  advanced to Group I for 2010.
  and  were relegated to Group III for 2010.

Group III
Venue: Marsa Sports Club, Marsa, Malta (outdoor hard)
Date: 21–25 квітня

The eleven teams were divided into one pool of five teams and one pool of six. The top two teams of each pool progressed to Group II for 2010.

Pools 

  and  advanced to Group II for 2010.
  and  were also promoted to Group II for 2010 as group runners-up.

Див. також 
Fed Cup structure

Примітки 

 Fed Cup Result, 2009 Europe/Africa Group I
 Fed Cup Result, 2009 Europe/Africa Group II
 Fed Cup Result, 2009 Europe/Africa Group III

Посилання 
 Fed Cup website

 
Europe Africa
Спорт в Анталії‏
Tennis tournaments in Turkey
Sports competitions in Tallinn
Tennis tournaments in Estonia
Tennis tournaments in Malta
2009 у турецькому спорті
2009 в Естонії
2009 in Maltese sport
Спортивні події 2009